Das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe enthält die in den Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgenommenen Stoffe, die damit der Zulassungspflicht unterstehen.

Zum Stand vom 8. April 2022 wurden folgende 59 Stoffe/Stoffgruppen aus der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (SVHC-Liste) in den Anhang XIV aufgenommen. Weitere 52 Stoffe/Stoffgruppen werden aktuell zur Aufnahme in Anhang XIV empfohlen.

Anmerkungen:

Schweiz 
In der Schweiz finden die Einträge aus dem EU-Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe – nach zusätzlichen Abklärungen von Behörden und Industrie – Aufnahme in Anhang 1.17 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV).

Weblinks 
 ECHA – PREPARATION OF DRAFT ANNEX XIV ENTRIES FOR SUBSTANCES RECOMMENDED TO BE INCLUDED IN ANNEX XIV
 
 
 ECHA – Anhang XIV der REACH-Verordnung – Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Einzelnachweise 

Chemikalienrecht (Europäische Union)
!